Гільйом Фламан (1455—1540) — французький духовний поет, канонік.
 Дідьє Фламан (* 1951) — французький фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон (1980), бронзовий призер (1976) Олімпійських ігор, чемпіон світу.
 Леон Фламан (1877—1942) — французький спортсмен, чемпіон та призер Літніх Олімпійських ігор 1896 року.
 Леопольд Фламан (1831—1911) — французький гравер по міді.
 Марі-Огюст Фламан (1843—1893) — французький художник-мариніст.
 Франсуа Фламан (1856—1923) — французький художник.

Див. також 
 Фламандська мова